Your Heart Belongs to Me (The Supremes), single van The Surpremes
Your heart belongs to me (Hind), single van Hind